«Ноха» () — испанский футбольный клуб из одноимённого города, в провинции и автономном сообществе Кантабрия. Клуб основан в 1963 году, домашние матчи проводит на стадионе «Ла Касета», вмещающем 3 000 зрителей. В Примере и Сегунде команда никогда не выступала, лучшим результатом является 9-е место в Сегунде B в сезоне 2012/13. В связи с финансовыми проблемами клуб после вылетв из Сегунды B был переведен в Лигу Кантабрии.

Статистика сезонов

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Футбольный профиль  

Футбольные клубы Испании